Juhász Tibor (1918–1994) ügyvéd, országgyűlési képviselő (1975–1985)
 Juhász Tibor (1935) színész
 Juhász Tibor (1944) labdarúgó (Dorog, Komló, Pécsi MSC)
 Juhász Tibor (1958) lézerfizikus
 Juhász Tibor (1958–2019) magyarországi román közéleti személyiség, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke (2014–)
 Juhász Tibor (1978) festőművész
 Juhász Tibor (1992) író